TCY steht für:
 Tracy Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen in Tracy (Kalifornien), US-Bundesstaat Kalifornien

tcy steht für:
 Tulu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

TCY